ГПИ:

 Главный педагогический институт
 Графический пользовательский интерфейс
 Горьковский политехнический институт имени А. А. Жданова — название НГТУ с 1950 по 1989 год.
 Гусеничные плавающие вездеходы производства ЗИЛ: ГПИ-С-20, ГПИ-21, ГПИ-22, ГПИ-23, ГПИ-37А